HMS Trafalgar je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Trafalgar (1820) 
 HMS Trafalgar (1841) 
 HMS Trafalgar (1887) 
 HMS Trafalgar (D77) 
 HMS Trafalgar (S107) 

Trafalgar